Влади́мир Анатóльевич Бре́жнев () — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1965).

Биография 
Воспитанник МАИ/«Наука» (Москва). Заметил игрока Николай Эпштейн, пригласивший его в «Химик». Через два года А. Тарасов пригласил Брежнева в ЦСКА. Начинал играть как нападающий, но вскоре был переведен защитником.

Входил в список 34 лучших хоккеистов СССР в 1964 году.

Довольно поздно был включен в состав сборной СССР. Одной из причин явилась травма позвоночника перед ЧМ 1963, из-за чего много времени провел в больнице.

Старший тренер СКА (Куйбышев) — 1975—1977 годы, СКА МВО (Москва) — 1978—1979 годы. Тренер СКА (Хабаровск) — 1979—1981 годы. В 1970—1975 годах работал старшим тренером юношеских команд ЦСКА (Москва). В 1977—1978 годах — старший тренер молодёжной команды ЦСКА (Москва).

Похоронен в Москве на Химкинском кладбище.

В 1970 году сыграл самого себя в детском фильме «Тайна железной двери».

В середине 1980-х годов, будучи на пенсии, руководил детской футбольно-хоккейной секцией при стадионе «Октябрь» в Москве.

Карьера 
 1951/52 — 1954/55 — МАИ/Наука (Москва)
 1955/56 — Химик (Москва)
 1955/56 — 1956/57 — ДО/МВО (Калинин)
 1957/58 — 1969/70 — ЦСК МО, ЦСКА

Достижения 
 Чемпион мира 1965, 1966. Третий призёр ЧМ 1961. На ЧМ — 15 матчей, 4 шайбы.
 Чемпион Европы 1965, 1966. Второй призёр ЧЕ 1961.
 Чемпион СССР 1958—1961, 1963—1966, 1968 и 1970. Второй призёр чемпионата СССР 1967 и 1969. Третий призёр чемпионата СССР 1962. В чемпионатах СССР — 360 матчей, забросил 46 шайб.
 Обладатель Кубка СССР 1961, 1966—1969.
 Награждён медалью «За трудовое отличие» (1965).

Ссылки 
 Фото могилы
 Могила

Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА МВО
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Тренеры ХК СКА МВО
Похороненные на Химкинском кладбище